Redbridge – quartiere di Londra
Redbridge – suddivisione amministrativa di Londra
Redbridge – stazione della metropolitana di Londra